

Földrajz
Kislapás (szk. Malý Lapáš), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nyitrai járás
Lapásgyarmat (szk. Golianovo), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nyitrai járás
Nagylapás (szk. Veľký Lapáš), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nyitrai járás
Újlapás Újmajor (szk. Nový Dvor) régi neve, Kislapás része